Vuurtoren van Point Reyes in Marin County, in de Amerikaanse staat Californië
 The Point Reyes Light, een wekelijkse krant in Marin County, Californië